Casal – forma troncata di casale

Geografia

Comuni 
 Casal Cermelli – comune della provincia di Alessandria
 Casal di Principe – comune della provincia di Caserta
 Casal Velino – comune della provincia di Salerno
 Casalpusterlengo – comune della provincia di Lodi

Nel comune di Roma Capitale 
 Casal Bernocchi – frazione
 Casal Bertone – zona urbanistica 5a
 Casal Boccone – zona Z.IV e zona urbanistica 4f
 Casal Bruciato – zona urbanistica 5b
 Casal de' Pazzi – zona urbanistica 5h
 Casal Lumbroso – area urbana
 Casal Monastero – frazione
 Casal Morena – zona Z.XIX
 Casal Palocco – zona Z.XXXIV, frazione e zona urbanistica 13d
 Casal Selce – zona "O" 66

In altri comuni 
 Casal – frazione del comune di Val di Zoldo
 Casal – frazione del comune di Segonzano
 Casal Borsetti – frazione del comune di Ravenna
 Casal di Pari – frazione del comune di Civitella Paganico

Pagine correlate
 Casale